Лян Чхун Хва (, род. 12 июня 1991, Пхеньян, КНДР) — северокорейская тяжелоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года по тяжёлой атлетике до 48 кг.

Примечания

Ссылки 
  Страница на сайте iwf.net 

Тяжелоатлеты КНДР
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года